Regina Maria poate avea următoarele semnificații

 Personlități istorice
 Regina Maria a României
 Regina Maria a Ungariei
 Regina Maria a Ungariei, regină a Neapolelui
 Regina Maria a Iugoslaviei, soția regelui Alexandru I al Iugoslaviei
 Denumiri geografice
 Regina Maria - localitate din raionul Soroca, Republica Moldova
 Regina Maria - fosta denumire a satului Semionovca din raionul Hîncești, Republica Moldova

Toponime românești